Stevens je lahko:
 Stevens (priimek)
 USS Stevens
 Fort Stevens
 Stevens Arms
 Stevens (konstruktor)